Ре́вине Боло́то — урочище на території Канівського району Черкаської області України. Розташоване за 2 км на північний схід від села Ліпляве, за 1,5 км на південь від берега Канівського водосховища.

Урочище представлене великим болотним масивом, обмеженим з півночі, заходу на північного сходу канавою водосховища. Береги канави стрімкі, обривисті. Болото заросле лісами та чагарниками, виділяються окремі пусті ділянки-галявини. Максимальна висота місцевості сягає 88 м.

Територія болота розташована на лісових кварталах №№ 145, 146 та 147 Канівського держлісгоспу.

Ліплявська сільська рада
Урочища Канівського району